

Boeken 
 Chosen (roman van Ted Dekker), een roman uit 2007 van Ted Dekker
 Chosen (A House of Night), de derde roman van de House of Night-boekenserie

Film en televisie 
 The Chosen (film uit 2015), een film uit 2015 met youtuber Kian Lawley
 The Chosen (televisieserie), een televisieserie van Dallas Jenkins gebaseerd op het leven van Jezus Christus
 Chosen (aflevering van Buffy the Vampire Slayer), een aflevering van Buffy the Vampire Slayer
 Chosen (aflevering van Once Upon a Time), een aflevering van Once Upon a Time
 Chosen (aflevering van The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone

Muziek 
 Chosen (album), een album van de Amerikaanse gospelzangeres Vanessa Bell Armstrong
 Chosen (ep), een ep van de Italiaanse rockband Måneskin
 Chosen (single), een single van de Italiaanse rockband Måneskin

Overig 
 Blood II: The Chosen, een computerspel en het vervolg op Blood
 Chosen, Florida, een plaats in de Amerikaanse staat Florida

